Oriégano puede referirse al nombre común de dos plantas herbáceas:

 Clinopodium vulgare; o
 Origanum vulgare, más conocido como orégano.